Toni Koskela (Helsinki, Finlandia, 16 de febrero de 1986) es un exfutbolista y actual director técnico finlandés. Jugaba como mediocampista y su último equipo fue el JJK Jyväskylä. Actualmente dirige al HJK Helsinki.

Trayectoria

Como entrenador 
El 22 de mayo de 2019 es nombrado como nuevo entrenador del HJK Helsinki, firmando un contrato por dos temporadas y media.

Estadísticas

Clubes 

Fuente: Transfermarkt

Estadísticas como entrenador 

Fuente: Transfermarkt

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias 

Futbolistas de Finlandia
Futbolistas del FC Jokerit
Futbolistas del KTP Kotka
Futbolistas del Cardiff City Football Club
Futbolistas del Molde FK
Futbolistas del JJK Jyväskylä